Панькино — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Панькино — деревня в Вологодском районе.
 Панькино — деревня в Шекснинском районе.

Костромская область 
 Панькино — деревня в Антроповском районе.
 Панькино — деревня в Островском районе.

Марий Эл 
 Панькино — деревня в Горномарийском районе.

Тульская область 
 Панькино — деревня в Заокском районе.